La Bataille d'Isly  peut faire référence à :

Bataille d'Isly (1250)
Bataille d'Isly (1271)
Bataille d'Isly (1844)